Artykuł dotyczy sezonu 2011 wyścigów International V8 Supercars Championship. Rozpoczął się on rundą na Bliskim Wschodzie, a pozostała część sezonu, z wyjątkiem jednej rundy w Nowej Zelandii, odbywała się na torach Australii.

Tytuł mistrzowski zdobył po raz trzeci w karierze Jamie Whincup.

Kalendarz

Lista startowa

Wyniki i klasyfikacja

Uwagi 

Punkty przyznawane są kierowcom którzy przejechali dystans minimum 75% wyścigu i przejechali ostatnie okrążenie. We wszystkie weekendy wyścigowe odbywają się po dwa wyścigi, a punkty przyznawane są według klucza standardowego z kilkoma wyjątkami:
 Zawody Trading Post Perth Challenge na torze Barbagallo Raceway podzielone były na trzy wyścigi. Punkty przyznawano według osobnego klucza.
 Zawody Coates Hire Ipswich 300 na torze Queensland Raceway podzielone były na trzy wyścigi. Dwa pierwsze odbyły się na krótszych dystansach z zaledwie 15-minutową przerwą pomiędzy nimi a za każdy z nich przyznawano połowę standardowych punktów. Trzeci wyścig odbył się na dłuższym dystansie ze standardową punktacją.
 Zawody L&H 500 na torze Phillip Island podzielone były na dwa wyścigi kwalifikacyjne i wyścig główny. W każdym z wyścigów kwalifikacyjnych występował jeden z kierowców zespołu, a następnie zmieniali się oni podczas wyścigu głównego na dystansie 500 km. Obaj kierowcy otrzymali zsumowane punkty zdobyte w tych trzech wyścigach.
 Zawody w Bathurst – dwóch kierowców zmieniało się w jednym samochodzie podczas jednego wyścigu na dystansie 1000 km i otrzymywali taką samą liczbę punktów za zajęte miejsce.
 Zawody w Surfers Paradise – dwóch kierowców zmieniało się w jednym samochodzie podczas dwóch 300-kilometrowych wyścigów. Każdy główny kierowca startował w parze z tzw. międzynarodowym kierowcą (startującym w serii wyścigowej odbywającej się poza Australią i używającym międzynarodowej licencji) i każdy z nich musiał przejechać minimum 33% dystansu w obu wyścigach.

Bibliografia 
 Archiwum wyników na stronach natsoft.com.au 

2011
2011 w sportach motorowych
2011 w Australii
2011 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
2011 w Nowej Zelandii